Вершинка — река в России, протекает по Томской области. Устье реки находится в 19 км по правому берегу реки Чебачья. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010800112115200032083.

Примечания 

Бассейн Качармы
Реки Каргасокского района